Everinghausen ist der Name folgender Orte:

 Everinghausen (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Everinghausen (Sottrum), Ortsteil von Sottrum im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen